Gaston est un nom propre qui peut désigner :

Étymologie 
Gaston est un prénom masculin d'origine germanique ou gauloise. 

La plupart des linguistes attribuent à cet anthroponyme une origine germanique, à savoir le thème germanique GEST qui a donné le vieux haut allemand gast « hôte » (> allemand Gast « hôte ») et le gotique gasts, d'où un hypothétique anthroponyme *Gasto, hypocoristique des noms de personnes en Gast-, intégré dans la déclinaison latine en -o / -one, d'où -on en français qui est la marque de l'ancien cas régime. La forme gast(s) est, au sein des langues germaniques, typique de l'ancien haut allemand et du gotique, ce qui implique une origine haut allemande ou gotique pour cet anthroponyme. Or, il n'y en a pas de trace dans ces langues. On note cependant quelques composés sur le même thème : Gastold dans la région rhénane et d'autres composés dans le midi Gastaud, Gastal et Gastaldi en Corse et en Italie, devenus des patronymes qui pourraient remonter au gotique Gast-ald.

L'absence de cognats dans les langues germaniques, la forme latine Vedastus et les formes septentrionales Waast et Vaast inciteraient à voir plutôt en Gaston un produit de l'anthroponyme gallo-roman WEDASTU (variante de Vedastus, également latinisé en Wedastus.), dont l'évolution en Waast dans les dialectes d'oïl septentrionaux et en *Gaast- (d'où Gast-) dans les dialectes centraux est régulière. Le suffixe -on représente le cas régime (cf. gars, garçon).

Si cette dernière hypothèse s'avère juste, le nom de personne Gaston aurait été initialement donné comme nom de baptême en référence à Vaast d'Arras, évêque de cette ville au . L'anthroponyme initial Vedastus est probablement gaulois. En effet, on note dans cette langue les deux noms de personnes Vedius et Astuus. Il est possible qu'il s'agisse d'un composé des deux, à savoir *Ved-astuus ou *Vid-astuus, les composés à deux éléments étant fréquents dans l'onomastique personnelle gauloise. Le radical Ved- (Ued-), pourrait être le même que dans un autre nom Covedos (Couedos) « prieur » ou « marieur », à moins que Ved- soit issu de Vid- (Uid-) « connaissance, savoir », comme dans l'anthroponyme gaulois Uidimacle, ablatif de Uidimaglos « Au savoir Eminent ». Astuus est obscur, cependant Xavier Delamarre considère les sens d'« ordonné, initié selon le rituel » ou « légal » comme possibles. -astuus n'est pas documenté comme second élément d'un nom de personne.

Dérivés 
Il a pour formes féminines ; Gastonia (aux États-Unis seulement), Gastonne et Gastonnette  et masculines ; Gastoun, Gastounet.

 Personnalités nommées Gaston 

 Prénom  
 Saint Gaston ou Vaast ou Waast († 540), évêque d'Arras et catéchiste de Clovis ; saint chrétien fêté le 6 février ;
 Gaston, joueur français de tennis ;
 , page d'homonymie concernant des princes de la maison royale de France ;
  ;
 Hyacinthe de Gaston, écrivain ;
 Gaston Bachelard, philosophe épistémologue français ;
Gaston Darboux, mathématicien français ;
.

 Patronyme 
 Cito Gaston (né en 1944), joueur et manager de baseball ;
 Hugo Gaston (2000 - ), joueur de tennis français ;
 Joseph Gaston (1867-1935), médecin et poète ;
 Michael Gaston (1966 - ), acteur américain de télévision ;
 Raymond Gaston (1757-1836), homme politique et révolutionnaire français ;
Rosalie Magnon, épouse Gaston (1841-1922), photographe française, accusée d'avoir empoisonné son mari en 1886.

 Arts et culture 
 La série de bandes dessinées Gaston :
 son personnage principal est Gaston Lagaffe ;
 Gaston est le nom du premier album de la série ;
 Gaston est son adaptation en série télévisée d'animation, créée en 2008 et diffusée depuis 2009.

 Gaston, de son vrai nom Alain Rémy, auteur français de bande dessinée.
 Gaston est un personnage de fiction du film d'animation La Belle et la Bête'', des studios Disney.
 « Gaston » est le nom de scène de Michel Cassez qui fut membre des Compagnons de la chanson.

Toponymie 
 Gaston, ville de Caroline du Nord aux États-Unis ;
 Gaston, ville de l'Oregon aux États-Unis ;
 Comté de Gaston, comté de Caroline du Nord aux États-Unis.

Astronomie 
 Gaston est un cratère lunaire.

Divers 
 Gaston : la lettre « G » de l'alphabet radio français.

Notes et références